«Аванга́рд» — российский футбольный клуб из Курска. Основан в 1958 году. Финалист Кубка России сезона 2017/18. С сезона 2020/21 выступает в третьем по уровню дивизионе России.

Названия 
 1958—1965 — «Трудовые резервы»
 1966 — «Труд»
 1967 — «Трудовые резервы»
 1973 —  — «Авангард»

История 
Футбольный клуб «Авангард» из Курска был основан в 1958 году под названием «Трудовые резервы». В 1973 году клуб прикрепили к заводу РТИ (Курскрезинотехника), после чего футбольный клуб получил своё сегодняшнее название.

Первый сезон после распада СССР футбольный клуб «Авангард» играл во второй лиге, заняв в сезоне 1992 года 10 место во 2 зоне. В 1993 году курские футболисты заняли 6 место во 2 зоне, но по итогам сезона команда всё же оказалась в третьей лиге, откуда вернулась в 1996 году. В свой первый год после возвращения «Авангард» занял 15 место в зоне «Центр». В 2000 году «Авангард» занял 8 место, это достижение он повторил и в следующем году. В 2002 году команда вновь заняла 15 место, а в сезоне 2003 — 13.

В 2004 году, заняв 2 место во втором дивизионе зоны «Центр», «Авангарду», в связи с отказом от участия в соревнованиях первого дивизиона многих клубов, предоставилась возможность повышения в классе. В сезоне 2005 года впервые в своей истории клуб дебютировал в первом дивизионе. Команда заняла в итоге 16 место. В следующем сезоне «Авангард» выступил удачнее. Некоторое время лидировал в дивизионе, но во втором круге команда сдала позиции, результат — 10 место. Сезон 2007 закончился провалом: проиграв в последнем матче ростовскому СКА, прямому конкуренту в борьбе за спасительное 17 место, «Авангард» откатился на 18 строчку и вернулся во второй дивизион.

В сезоне 2008 курские футболисты имели шанс вернуться в первый дивизион, но не смогли обойти липецкий «Металлург». 15 октября 2009 года, победив в родных стенах смоленский «Днепр», «Авангард» выиграл турнир команд Второго дивизиона в зоне «Центр», благодаря чему обеспечил себе место в первом дивизионе в сезоне 2010 года, однако этот розыгрыш сложился весьма неудачно: куряне вылетели досрочно, потеряв все шансы на сохранение прописки за 4 тура до завершения первенства. В сезоне 2011/12 «Авангард» с 70-ю очками занял второе место во втором дивизионе, отстав от лидера белгородского «Салюта» на 13 очков.

В предпоследнем туре сезона 2016/2017, победив на своём поле «Калугу» благодаря голу Александра Войнова на 97-й минуте, Авангард досрочно занял первое место и обеспечил себе выход в ФНЛ.

Вернувшись во 2-ю по силам лигу России, курский клуб принялся активно усиливать состав. В результате такой трансферной политики Авангард пополнило 18 футболистов. Помимо молодых и подающих надежды футболистов, в Курске оказались и весьма мастеровитые игроки, имевшие опыт выступления на высшем уровне: например, защитники Михаил Багаев и Алексей Концедалов, полузащитник Равиль Нетфуллин, нападающий Хызыр Аппаев.

Изначально коллектив из Курска не имел серьёзных задач на тот сезон, но всё сложилось по-другому. И если в ФНЛ «Авангард» не добился серьёзных успехов, заняв 11-е место, что, однако, всё равно можно было считать неплохим достижением, то в Кубке России куряне показали пока наивысший для себя результат, дойдя до финала, в котором уступили ныне расформированному Тосно со счётом 2:1. На пути к финалу «Авангард» поочерёдно выбил из турнира брянское Динамо (0:1), московский ЦСКА (1:0), Тамбов (0:2), в серии 11-метровых пал пермский Амкар, а в полуфинале был переигран ярославский Шинник (1:0).

В июле 2017 года музыкальная группа из Курска Eddie BUben записала гимн клуба «Авангард».

В январе 2019 года в СМИ появилась информация о том, что курский «Авангард» может прекратить своё существование из-за многомиллионных долгов. Футболисты не вышли из отпуска в намеченный срок, хотя по заверениям руководства деньги на учебно-тренировочный сбор у клуба были. На тот момент клуб занимал 3-ю строчку в Первенстве России и имел все шансы на выход в РПЛ по спортивному принципу на следующий сезон. К апрелю финансовые проблемы, после вмешательства в ситуацию ВрИО Губернатора Курской области Романа Старовойта были решены. Клуб получил несколько трансферов от «Металлоинвеста», выплачены долги по зарплате, подписан договор о сотрудничестве.

В мае 2020 года клуб добровольно отказался от участия в ФНЛ в сезоне 2020/2021 года из-за сокращения финансирования на фоне пандемии COVID-19. Клуб продолжит выступления в ПФЛ.

Достижения

Национальные 
 Кубок СССР / Кубок России
  Финалист: 2017/18
 1/16 финала: 1961

Кубок ФНЛ

  Обладатель: 2019

Первая лига СССР / Первый дивизион
  Серебряный призёр: 1962
 8-е место: 2019

Вторая лига СССР / Второй дивизион (Зона «Центр»)
  Чемпион: 2009, 2016/2017
  Серебряный призёр: 1964, 2004
  Бронзовый призёр: 1968, 1974, 1986

Вторая низшая лига СССР / Третья лига
  Чемпион: 1995
 8-е место: 1970, 1991

Кубок РСФСР
 1/8 финала: 1973

Кубок ПФЛ
 2-е место: 2009

Гениальный Кубок
 1-е место: 2020

Статистика

Самые крупные победы 
 Первенство СССР: 7:0 — «Торпедо» Сызрань (1964)
 Первенство России: 7:0 — «Спартак» Орёл (1992)
 Кубок России: 6:0 — «Салют» Белгород (2021)
 Кубок СССР: 5:1 — «Торпедо» Таганрог (1964)
 Кубок РСФСР: 3:0 — «Спартак» Орёл (1987)

Самые крупные поражения 
 Первенство СССР: 1:12 — «Ротор» Волгоград (1979)
 Кубок СССР: 0:8 — «Торпедо» Москва (1961)
 Первенство России: 0:7 — «Нива» Славянск-на-Кубани (1993), «Торпедо» Таганрог (1996).
 Кубок России: 0:6 — «Арсенал» Тула (1993)
 Кубок РСФСР: 0:4 — «Машук» Пятигорск (1983)

Статистика выступлений

В чемпионатах и кубках СССР

В чемпионатах и кубках России

Посещаемость 
Посещаемость домашних матчей «Авангарда», среднее количество зрителей на игре чемпионата страны в течение сезона:

Наибольшее количество игр за клуб 
 В первенствах СССР и России — Валерий Подоляк — 441 матч.
 В первенствах России — Денис Синяев — 438 матчей.
 В Первом дивизионе — Денис Синяев — 177 матчей.

Лучшие бомбардиры клуба 
 В первенствах СССР — Виктор Сухоруков — 80 мячей, Игорь Краковецкий — 61 мяч.
 В первенствах России — Денис Гершун — 72 мяча.

Лучший бомбардир клуба за сезон 
 В первенствах СССР — Виктор Батин — 20 мячей (1964).
 В первенствах России — Юрий Толмачев — 21 мяч (1992).
 В Первом дивизионе — Виктор Букиевский, Сергей Коровушкин — 11 мячей (2007).

Состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Руководство клуба 
 Извеков Дмитрий Иванович — Генеральный директор
 Чаплыгин Леонид Петрович — Заместитель генерального директора
 Шульгин Вадим Эрикович — Заместитель генерального директора по безопасности

Административный штаб 
 Щеглов Сергей Евгеньевич — Администратор
 Маликов Юрий Михайлович — Начальник команды
 Чернат Михаил Сергеевич — Пресс-атташе
 Хрипков Сергей Владимирович — Специалист по работе с болельщиками
 Глазков Олег Петрович — Видеоаналитик

Тренерский штаб 
 Игорь Александрович Беляев — Главный Тренер
 Некрасов Михаил Вячеславович — Старший тренер
 Сулоев Виктор Викторович — Тренер вратарей

Известные игроки 
 Список игроков ФК «Авангард» (Курск), о которых есть статьи в русском разделе Википедии, см. здесь.

Болельщики 
Фанатское движение в Курске возникло в середине 80-х годов XX века, оформленное весной 1988 года созданием фан-клуба при «Авангарде». С 1986 года курские фанаты регулярно совершали выезды на гостевые матчи, однако после развала СССР недавно возникшее движение прекратило своё существование. Его возрождение пришлось на 1997—1998 годы. В 1998 году оформляется первая «фирма», названная «Kursk Nightingales Brigands». В том же году состоялись первые выезды, в Лиски и Орёл. В 2002—2003 годах курское фанатское движение фактически развалилось, но в начале 2005 года начинает восстанавливаться в связи с выходом «Авангарда» в первый дивизион. Сезон 2008 года, хотя команда и провела его во втором дивизионе, стал одним из самых ярких в истории курского фанатизма. Впервые «ультрас» «Авангарда» смогли посетить все 19 гостевых матчей своей команды, при этом сразу 4 фаната поучаствовали во всех выездах. На 1 марта 2012 года «Соловьи» (прозвище курских «ультрас») совершили около 250 выездов на гостевые игры своей команды. Самый дальний из них в Красноярск в 2006 году, самый многочисленный в Воронеж в 2005. Действующие группировки: «Legion46», «Young Legion46», «Playmakers», «Kursk Ultras». Издавался свой фанзин — «Впередиидущий полк».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт болельщиков
 Профиль клуба (Россия) на портале Wildstat.ru
 Профиль клуба (СССР) на портале Wildstat.ru

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России
ФК «Авангард» Курск
Спортивные клубы Курска